Forbiger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Forbiger (1798–1878), deutscher Altphilologe und Lehrer
 Christian Samuel Forbiger (1714–1806), deutscher Theologe und Pastor 
 Gottlieb Samuel Forbiger (1751–1828), deutscher Theologe und Lehrer
 Samuel Forbiger, Mediziner und Autor